Dit is de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 1986 van het CDA.

De lijst 
De lijst verschilde per groep kieskringen, waarbij alle lijsten hadden gemeen dat ze werden aangevoerd door premier Ruud Lubbers en fractievoorzitter Bert de Vries.

vet: verkozen
schuin: voorkeurdrempel overschreden

's-Hertogenbosch, Tilburg 
Ruud Lubbers - 565.451 stemmen
Bert de Vries - 1.845
Gerrit Braks - 3.108
Jan de Koning - 613
Hans van den Broek - 699
Harry Aarts - 449
Onno Ruding - 1.385
Ben Hennekam - 676
Yvonne Vriens-Auerbach - 2.116
Elco Brinkman - 317
Gerrit Brokx - 254
Marian Soutendijk-van Appeldoorn - 740
Marius van Amelsvoort - 335
Riet Roosen-van Pelt - 2.166
Gerd Leers - 126
Rob van den Toorn - 144
Lambert van Nistelrooy - 675
Kees Jan de Vet - 152
Aad Meijer - 345
Felix de Bekker - 218
J.M.J.Th. Luiten-Monchen - 185
Wim van de Camp - 121
W.C.M. Stuart - 125
P.J. van den Ende - 266
A.C.P.M. Kolen - 197
Paul Wagtmans - 386
Clemens Brocken - 278
J.B. Sepers - 71
B.H. Nienhuis - 100
D. Sonneveld - 500

Arnhem, Nijmegen, Zwolle 
Ruud Lubbers - 672.455 stemmen
Bert de Vries - 2.913
Jan de Koning - 1.406
Hans van den Broek - 1.297
Steef Weijers - 1.150
Jan van Houwelingen - 434
Ad Lansink - 695
Wim Deetman - 242
Haty Tegelaar-Boonacker - 2.198
Wim Mateman - 1.713
Gerard van Leijenhorst - 746
Hajé Schartman - 254
Gerrit Braks - 321
Onno Ruding - 864
Elco Brinkman - 367
Louw de Graaf - 91
Berry Esselink - 280
Ada Baas-Jansen - 237
J. van Wijngaarden-Bruinink - 274
Hans Huibers - 78
H.M.T. Bruggeman-Kuijpers - 360
G.W.H. Hendriksen - 875
J. Chr. van Dalen - 88
A.P.R. Pieterse-de Geus - 210
Hubert Vos - 716
A.M. van der Linde-Pelger - 288
J. MacLeane - 51
A.H. Wibier - 175
R. Seegers - 184
Th. A. Meijer-Bronkhorst - 429

Rotterdam, 's-Gravenhage, Dordrecht 
Ruud Lubbers - 339.220 stemmen
Bert de Vries - 1.659
Jan de Koning - 969
Wim Deetman - 283
Elco Brinkman - 666
Jeltien Kraaijeveld-Wouters - 2.366
Kees van Dijk - 1.201
Piet van der Sanden - 247
Gerrit Brokx - 82
Joost van Iersel - 268
Ton Frinking - 77
Hans Gualthérie van Wezel - 319
Wim van de Camp - 85
Frans Jozef van der Heijden - 128
Jaap de Hoop Scheffer - 109
Ries Smits - 78
Pieter Jan Biesheuvel - 168
Willem de Kwaadsteniet - 258
Truus Bot-van Gijzen - 228
G.K. Timmerman - 31
Clemens Bosman - 81
Lucas Bolsius - 46
Arie Slob - 159
Arco Hofland - 154
Wilbert Stolte - 40
F.C.M. van Rijckevorsel - 63
C. Boudestein - 108
Cees Veerman - 64
W.W. Timmers - 46
Jim Janssen van Raay - 362

Leiden 
Ruud Lubbers - 220.170 stemmen
Bert de Vries - 988
Jan de Koning - 662
Wim Deetman - 321
Onno Ruding - 921
Elco Brinkman - 401
Jeltien Kraaijeveld-Wouters - 1.407
Gerrit Brokx - 53
Johan de Leeuw - 158
Joep de Boer - 111
Tom Vreugdenhil - 185
Jan Krajenbrink - 150
Gerard van Leijenhorst - 180
Henk Couprie - 256
Corrie Moret-de Jong - 154
Asje van Dijk - 298
K.P. Bregman-Lugtigheid - 288
Cees Bremmer - 47
Wil van den Bos Czn. - 65
J.I.L.M.V. Walenkamp - 101
Aat de Jonge - 44
Huib Eversdijk - 37
René van der Linden - 42
Wil van den Berg - 53
Jos Draijer - 58
C.M. van Eck-Oosterwijk - 134
H.C.A. Advocaat - 46
G.J. Jansen - 28
Petrus Josephus Verhoef - 123
Piet Bukman - 170

Amsterdam, Den Helder, Haarlem 
Ruud Lubbers - 389.210 stemmen
Bert de Vries - 1.391
Jan de Koning - 771
Hans van den Broek - 657
Wim Deetman - 204
Gerrit Braks - 197
Onno Ruding - 1.468
Elco Brinkman - 441
Jeltien Kraaijeveld-Wouters - 2.644
Virginie Korte-van Hemel - 535
Piet van Zeil - 67
Louw de Graaf - 100
Gerrit Brokx - 102
Ad Hermes - 301
Thijs van Vlijmen - 139
Gerrit Terpstra - 177
Fred Borgman - 311
Frouwke Laning-Boersema - 810
Ton de Kok - 106
Helmer Koetje - 174
Loek Duyn - 145
Enneüs Heerma - 142
B. Kamphuis - 44
V.H. Bruins Slot - 89
Hajé Walch - 101
S.P. Steltenpool - 171
T. Bijlsma-Boomsma - 206
F.J. Wester - 117
M.K. Pfeiffer - 165
K. van der Steenhoven - 277

Middelburg, Maastricht 
Ruud Lubbers - 336.363 stemmen
Bert de Vries - 1.584
René van der Linden - 17.873
Huib Eversdijk - 1.323
Jan de Koning - 327
Frans Wolters - 2.545
Hans van den Broek - 281
Marten Beinema - 299
Onno Ruding - 569
Léon Frissen - 2.845
Ria Oomen-Ruijten - 10.851
Wim Deetman - 70
Walter Paulis - 1.395
Elco Brinkman - 225
Joost van Iersel - 46
Hans Gualthérie van Wezel - 69
Huib Boer - 102
H.J.P. van Eijk - 295
Joop de Boe - 74
J.W. Heinrichs - 813
G.N. Stijnen - 627
M.J.J. Nabben-Reintjes - 488
Riet Greweldinger-Beudeker - 307
H.M.L. Remijn-de Badts - 136
H.M.G. Geelen-Bergmans - 307
Tj. de Graaf - 1.025
H.G. Philipsen - 459
Hub Savelsbergh - 1.053
J.G.H. Hoen - 1.131
L. Stals - 1.417

Utrecht, Lelystad 
Ruud Lubbers - 227.172 stemmen
Bert de Vries - 1.013
Jan de Koning - 543
Wim Deetman - 178
Gerrit Braks - 209
Onno Ruding - 797
Elco Brinkman - 331
Jeltien Kraaijeveld-Wouters - 1.433
Virginie Korte-van Hemel - 301
Piet van Zeil - 98
Louw de Graaf - 74
Gerrit Gerritse - 110
Gerrit Terpstra - 322
Vincent van der Burg - 158
Jan Krajenbrink - 21
Frans Jozef van der Heijden - 32
Ton de Kok - 115
Gerard van Muiden - 22
Jacob Reitsma - 189
Mieke Boers-Wijnberg - 104
S. Rambocus - 147
A.R.A. van den Ham - 56
J.A. de Boer - 70
C.C. van Verschuer - 64
Wim van de Camp - 17
Léon Frissen - 15
Klaas Tuinstra - 21
H.J.M. van Duin-Voss - 151
G. Geschiere - 58
Andries Buijs - 366

Leeuwarden, Groningen, Assen 
Ruud Lubbers - 290.809 stemmen
Bert de Vries - 1.335
Jan de Koning - 637
Wim Deetman - 191
Onno Ruding - 743
Elco Brinkman - 388
Jeltien Kraaijeveld-Wouters - 1.930
Louw de Graaf - 97
Jan van Noord - 229
Gerrit Terpstra - 92
Ali Doelman-Pel - 447
Jan Nijland - 297
Klaas Tuinstra - 335
Minouche Janmaat-Abee - 123
Henk Couprie - 152
Nel Mulder-van Dam - 264
C.W.M. Jongma-Roelants - 144
A. Brandenburg-Vogelzang - 213
Klaasje Eisses-Timmerman - 99
T. Wagenaar - 182
C.A.H. van den Hout - 69
B. Kamphuis - 17
J. Plantinga - 212
J.J. Stavast - 130
A.J. Berger - 175
M.B.A. Brandsma-Ybema - 147
H. Faber - 38
E. Fennema - 46
D. Hoekstra - 98
J. Hollenbeek Brouwer - 281

Lijsten van CDA-politici
CDA